Le terme Matchi-Manitou peut se référer à :

Toponymes  
 Matchi-Manitou territoire non organisé situé dans Senneterre, MRC de La Vallée-de-l'Or, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec, au Canada.
 Lac Matchi-Manitou, situé dans Senneterre, MRC de La Vallée-de-l'Or, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec, au Canada.
 Montagne de la Tour Matchi-Manitou, située dans Senneterre, MRC de La Vallée-de-l'Or, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec, au Canada.